46-й Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2019 года проходил с 21 по 25 августа в Сегеде (Венгрия). Было разыграно 30 комплектов наград (17 в гребле на байдарках и 13 в гребле на каноэ).

Результаты

Медальный зачёт 

Выделены дисциплины, которые не входят в программу Олимпийских игр.

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарки

Параканоэ

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт 

Спорт в Венгрии в 2019 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Венгрии
Август 2019 года